Serugo ist der Familienname folgender Personen:
Annibale Serugo De Gimnasiis, Erzbischof von Manfredonia
Ronald Serugo (* 1985), ugandischer Boxer